Соревнования   по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 2000 в  Сиднее и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. В этом виде спорта разыгрываются 2 комплекта наград.

Медальный зачёт 
(2000–2020)

Страны участницы

Список призёров

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Прыжки на батуте на Олимпийских играх  

Виды спорта на летних Олимпийских играх
Прыжки на батуте на Олимпийских играх